Barkowo (Ermland-Mazurië), Polen
 Barkowo (Pommeren), Polen